Титул повинна була захищати пара Дуань Інін та Ван Яфань, але Ван вирішила грати в  Наньчані. Дуань грала в парі з  Чжен Сайсай, але вони поступилися в першому колі  Леслей Паттінама Керкгове та Бібіані Схофс.

Турнір виграли Ніколь Меліхар та Квета Пешке, здолавши в фіналі пару Яніна Вікмаєр та Тамара Зіданшек, 6–1, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 

 Сітка 

Zhengzhou Open — Doubles
2019 у китайському спорті